Бельский Тихон Владимирович (13 августа 1913 год — 14 декабря 2000 год) — советский военачальник, генерал-майор (1954).

Биография 
Родился 13 августа 1913 года в селе Дрязги Тамбовской  губернии (ныне село Октябрьское ,  Липецкая область) в крестьянской семье. Русский. После окончания школы работал в сельском хозяйстве.

В 1933 году призван в РККА. В 1935 году окончил Одесское пехотное училище и был оставлен при нём на командных должностях.

В 1941 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1941—1942 годах — начальник оперативного отдела дивизии.

С августа 1942 по 29 октября 1944 года — начальник штаба 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

С ноября 1944 года — начальник штаба 33-го гвардейского стрелкового корпуса.

В 1948 году окончил Военную академию имени Ворошилова. После её окончания оставлен на преподавательской работе.

В 1952—1955 годах — начальник штаба 30-го гвардейского стрелкового корпуса в Ленинградском ВО.

С 9 марта 1955 по 10 октября 1956 года — командир 36-й гвардейской механизированной дивизии того же округа.

С 1956 года и до увольнения в запас — начальник учебного отдела Военной академии имени М. В. Фрунзе, доцент.

Умер 14 декабря 2000 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды 
 Три ордена Красного Знамени
 Орден Суворова 2-й степени
 Орден Кутузова 2-й степени
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени
 Орден «Знак Почета»
 Два ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени
 Медали
 Два иностранных ордена и медали.
 Почетный гражданин города Первомайск Николаевской области.

Память 
В селе Октябрьское Усманского района Липецкой области одну из улиц названа «Улица генерала Бельского».

Примечания

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть вторая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 586 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.66-69.

Ссылки 
 Биография Т. В. Бельского на сайте 13-й гвардейской стрелковой дивизии

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники Сталинградской битвы
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Похороненные на Троекуровском кладбище